Nagy Csoda legenda - Luis Laso de la Vega, mexikói szerzetes Nagy csoda (Huei tlamahuiçoltica) című nahuatl nyelvű legendája a 17. századból, a Guadalupei Szűzanya csodáját beszéli el. (Lásd bővebben Észak-Amerika irodalma oldalon.)
 Nagy Csoda - Vassula Rydén próféciája.
 Nagy Csoda - Garabandáli jelenés próféciája a jövőre vonatkozólag.
 A Nagy csoda - Mexikóban gyártott 3D animációs film címe.